Indonesië
 Rajeg (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Rajeg (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam